Defiance kan syfta på:

 Defiance – en krigsfilm från 2008 regisserad av Edward Zwick, se Motstånd (film)
 Defiance (musikgrupp) – en amerikansk musikgrupp
 Defiance (TV-serie) – en nordamerikansk science fiction-TV-serie
 Defiance Records – ett skivbolag baserat i Köln, Tyskland

Geografi
 Defiance, Iowa – en ort i Shelby County
 Defiance, Missouri – en så kallad census-designated place i Saint Charles County
 Defiance, Ohio – administrativ huvudort i Defiance County